Великая Болгария:

 Великая Болгария — кратковременное объединение булгарских племён (632—ок. 671).
 Великая Болгария — болгарская политическая концепция, появившаяся после Берлинского трактата 1878-го года.